Rhonheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Rhonheimer (* 1950), Schweizer Philosoph, Hochschullehrer und Priester der katholischen Personalprälatur Opus Dei
 Michael Rhonheimer, Schweizer Geigenbauer